Az 1966-os magyar férfi röplabdabajnokság a huszonegyedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak, majd az 1-4. és az 5-8. helyezettek egymás közt még négy, a 9-14. helyezettek még két kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat nem vitték magukkal a csapatok).

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

A Bp. Honvéd jobb pontaránnyal (621:447) nyerte a bajnokságot az Újpesti Dózsa (615:457) előtt.

Források 
A magyar sport évkönyve 1967 (rájátszás)
Népsport 1966.06.06., 06.09. (alapszakasz)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag